Сен-Лари — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Сен-Лари — коммуна во Франции, департамент Жер.

См. также 
 Сен-Лари-Бужан — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.
 Сен-Лари-Сулан — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.